Flek může být:

 výrazně zašpiněné místo, synonymum pro slovo skvrna
 příštipek, záplata, odstřižek
 v přeneseném významu také synonymum pro slovo místo
 hláška některých v karetních hrách – např. v mariáši či v tarokách apod.
 fleky (těstovina) – druh těstovin
 AG Flek – česká hudební skupina
 Flek (příjmení)

Externí odkazy